Кинич-Эт (правил в 562 — ?) — двадцать второй правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале и основатель Третьей династии.

Биография 
Кинич-Эт взошёл на престол Мутуля в 562 году. Предыдущий царь, Яш-Эб-Шок II, был свергнут после того как Тикаль потерпел поражение в войне с могущественным царством Кануль (со столицей в Калакмуле).

Поражение в этой войне привело к 80-летнему упадку: в городе совсем не воздвигались стелы, а цари перестали участвовать в активной политической борьбе.

Кинич-Эту наследовал неизвестный по имени «23 правитель».

См. также 
 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Тикаля
Правители Америки VI века